Четмэн (Чэтмен, Четмен, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Четмэн, Вернон (род. 1972) — американский телевизионный продюсер, сценарист и актёр озвучивания.
 Четмэн, Джон Лен (Мемфис Слим, 1915—1988) — американский блюзовый музыкант и певец, член Зала славы блюза.
  (род. 1978) — американский баскетболист, обладатель Кубка УЛЕБ (2006).
 Четмэн, Поки (Дейна, род, 1969) — американский баскетбольный тренер.